Kromolice peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Kromolice, un village du powiat de Gostyń ;
 Kromolice, un village du powiat de Poznań.